Fletcher puede referirse a las siguientes personas:
 John Fletcher, dramaturgo inglés;
 Richard Fletcher, historiador inglés;
 Andrew Fletcher, músico británico;
 Frank Friday Fletcher, almirante estadounidense;
 William Bartlett Fletcher Sr., contraalmirante estadounidense; y
 Frank Jack Fletcher, almirante de cuatro estrellas estadounidense.
 Fletcher, cantante estadounidense

Es además el nombre de las siguientes lugares estadounidenses:
 Fletcher (Carolina del Norte), pueblo de Carolina del Norte;
 Fletcher (Oklahoma), pueblo de Oklahoma;
 Fletcher (Ohio), pueblo de Ohio; y
 Fletcher (Vermont), pueblo de Vermont.

Es además el nombre de:
 Clase Fletcher, clase naval de destructores de Estados Unidos;
 USS Fletcher (DD-445), destructor de la clase Fletcher; y
 USS Fletcher (DD-992), destructor de la clase Spruance.